Melvin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Melvin (Illinois)
Melvin (Iowa)
Melvin (Michigan)
Melvin (Texas)